Scramble kan syfta på:

Scramble (datorspel) – ett arkadspel i shoot 'em up-genren
Scramble (golf) – en spelform inom golf